Медаль «Владетелю Сандвичевых островов» — государственная награда Российской империи, которая была предназначена исключительно Каумуалии, королю (вождю) острова Кауаи.

Основные сведения 
Точная дата учреждения медали «Владетелю Сандвичевых островов» неизвестна, но считается, что она была учреждена Александром I приблизительно в 1816 году. Наградить данной медалью предполагалось вождя острова Кауаи, из архипелага Гавайских островов. В 1815—1817 годах авантюрист Г. А. Шеффер от имени Российско-американской компании развил активную деятельность на Гавайских островах, в том числе предложил королю Каумуалии принять подданство России и заложил на подчинённом этому королю острове Елизаветинскую крепость и плантации. Однако полномочия Шеффера не были полностью подтверждены, и высшее руководство Российской империи отказалось от присоединения Гавайев, но пожаловало Каумуалии эту золотую медаль. Доподлинно неизвестно, получил ли награждённый её, поскольку уже в апреле 1817 года Шеффер покинул Гавайские острова и авантюра закончилась.

Описание медали 
Медаль была сделана из золота. Диаметр 51 мм. На лицевой стороне медали изображён портрет Александра I, обращённый вправо. Вдоль края медали по окружности надпись «». Под портретом дата — «», известны другие оттиски аверса (новоделы) с датами «» и «», отличающиеся также деталями портрета. Точно не известно, какой именно штемпель использовался для чеканки аверса. На оборотной стороне медали горизонтальная надпись в пять строок:

Медаль была отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Носить медаль следовало на шее, на ленте. Лента медали — Аннинская.

См. также 
 Русская Америка

Комментарии

Примечания

Литература 
 , № 72
 
  Дополнение, № 11

Ссылки 

 
 

История Гавайских островов